Theobald se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 William Theobald
 Frederick Vincent Theobald